

Cinéma 
 Villegas : film du réalisateur Gonzalo Tobal, sorti en 2012 ;

Toponymes

General Villegas, village dans la province de Buenos Aires en Argentine.
 arrondissement de General Villegas

Villegas, commune de la province de Burgos, en Castille-et-León.

Juan de Villegas : l'une des dix paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;

Personnalités 
 Camilo Villegas (1982) : golfeur professionnel colombien ;
 César Villegas (1992) : coureur cycliste colombien ;
 Constant Villegas (1986) : joueur de rugby à XIII français ;
 Ernesto Villegas (1970) : journaliste et homme politique vénézuélien ;
 Esteban Manuel de Villegas (1585-1669) : poète bucolique espagnol ;
 Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) : écrivain du Siècle d'or espagnol ;
 Francisco Rojas Villegas (1909-1993) : médecin, chercheur et ministre chilien ; 
 Harry "Pombo" Villegas (1940-2019), guérillero communiste cubain ; 
 Hernán Ruiz de Villegas (1510-1572) : poète espagnol d'expression latine ;
 Jasmine Villegas (1993) : chanteuse et actrice américaine ;
 Jean de Villegas (1803-1876) : avocat et homme politique belge ;
 Jesús Villalobos Villegas (1927-1976) : footballeur péruvien ;
 Jesús Villegas (1997) : coureur cycliste vénézuélien ;
 José Villegas (1934-2021), joueur de football international mexicain ;
 Juan Pablo Villegas (1987) : coureur cycliste colombien
 Manuel Delgado Villegas (1943-1998) : tueur en série espagnol ;
 Petter Villegas (1975) : footballeur portoricain ;
 Vladimir Villegas : journaliste et diplomate vénézuélien.

Famille  
 Famille de Villegas, d'origine espagnole (Burgos), fixée en Belgique au . 
  
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme